Річицька сільська рада — сільська рада в Україні та Білорусі

Річицька сільська рада — Берестейська область, Кам'янецький район
 Річицька сільська рада — Могильовська область, Чериковський район

Річицька сільська рада — Волинська область, Ратнівський район
 Річицька сільська рада — Рівненська область, Зарічненський район

Див. також 
 Речицька селищна рада — Білорусь, Берестейська область, Столинський район